Мигель Тендильо Беленгер (; род. 1 февраля 1961, Монкада, Испания) — испанский футболист, центральный защитник «Валенсии», «Реала» и национальной сборной Испании. Участник чемпионата Европы 1980 года и чемпионата мира 1982 года.

Клубная карьера 
Мигель Тендильо, уроженец провинции Валенсия, является воспитанником одноимённого футбольного клуба. После двух лет, проведённых в молодёжке, Тендильо дебютировал за основную команду (в возрасте 18 лет). В первом же сезоне в футболке «летучих мышей» Тендильо выиграл Кубок Испании, а в следующем — Кубок Кубков и Суперкубок Европы. К этому времени Тендильо стал игроком стартового состава «Валенсии», играя в паре с Рикардо Ариасом.

После вылета «Валенсии» в Сегунду в 1986 году Тендильо покинул клуб и перешёл в «Мурсию», середняк испанской Примеры. Однако там он оставался недолго — летом 1987 Мигель подписал контракт с мадридским «Реалом». В составе «королевского клуба» Тендильо трижды выигрывал чемпионат Испании и трижды — Суперкубок.

Завершил карьеру в клубе «Реал Бургос», в 1993 году.

Карьера в сборной 
Тендильо выступал за сборную Испании в течение 8 лет, проведя за национальную команду 27 игр. Он защищал цвета сборной на Евро-1980 и чемпионате мира-1982, который проходил в Испании.

Голы за сборную 
Результаты (голы) сборной Испании указаны первыми.

Достижения

Командные 
 Валенсия
 Обладатель Кубка Испании: 1978/79
 Обладатель Кубка кубков: 1979/80
 Обладатель Суперкубка Европы: 1980
Итого: 3 трофея

 Реал Мадрид
 Чемпион Испании (3): 1987/88, 1988/89, 1989/90
 Обладатель Кубка Испании: 1988/89
 Обладатель Суперкубка Испании (3): 1988, 1989, 1990
Итого: 7 трофеев

Личные 
 Футболист года в Испании: 1982

Статистика выступлений

Факты 
 Мигель Тендильо впервые сыграл за сборную Испании 21 мая 1980 года против сборной Дании (2:2). На чемпионате Европы 1980 года он играл на позиции крайнего защитника. После неудачного выступления испанцев на домашнем чемпионате мира Тендильо вызывался в сборную всего несколько раз, несмотря на свою молодость и прогресс в игре.
 1 мая 1983 года Тендильо забил гол в матче чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» и принёс победу «летучим мышам». Это поражение не позволило «Реалу» стать чемпионом Испании 1982/83; трофей завоевал «Атлетик».

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока сборной

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Реал Мурсия»
Игроки ФК «Реал Мадрид»